La Deep Space Gateway (DSG) és un concepte d'estació espacial situada a l'espai cislunar liderat pels socis de l'actual Estació Espacial Internacional (ISS per les seves sigles en anglès): ESA, NASA, Roscosmos, JAXA i CSA per ser construïda a partir del 2020. Està en fase de definició i està previst un sistema de generació d'energia i de propulsió, un petit hàbitat per la tripulació, capacitat d'acoblament, una esclusa d'aire i mòduls logístics.

L'estació s'usaria com a punt d'aturada pel vehicle proposat Deep Space Transport, que és un concepte de vehicle reusable, amb propulsió elèctrica i química dissenyat específicament per missions tripulades a Mart. Si s'obtenen els fons necessaris, la Gateway es dissenyarà i s'utilitzarà en col·laboració amb empreses comercials com a estació de pas de missions tant robòtiques com tripulades a la superfície lunar i per viatges a Mart.

Resum 
Originalment, la NASA va intentar construir la Gateway com a part del ara cancel·lada missió Asteroid Redirect Mission. El 27 de setembre de 2017 es va anunciar en una declaració conjunta entre NASA i Roscosmos. Viatjar per l'espai cislunar (òrbita lunar) ajudarà a guanyar coneixement i l'experiència necessària per aventurar-se més enllà de la Lluna cap a l'espai profund. La estació Deep Space Gateway serà col·locada inicialment en una òrbita halo quasi-rectilínia (NRHO) al voltant de la Lluna. Si s'avança en el seu finançament, els seus components s'enviaran a l'espai usant el coet Space Launch System (SLS) de la NASA, a les missions EM-2 fins EM-8. Segons Roscosmos, usarà els coets Proton-M i Angara-A5M heavy per enviar-hi càrrega i tripulació.

La unitat de potència Power and Propulsion Element (PPE) tindrà una massa de 8 o 9 tones i serà capaç de generar uns 50kW d'energia elèctrica solar per un motor iònic i que també suportarà propulsió química.

Estudis 
L'1 de novembre de 2017 la NASA va començar cinc estudis de quatre mesos per trobar formes assequibles per desenvolupar el PPE. Aquests estudis, pressupostats en 2.4 milions de dòlars van ser portats a terme per: Boeing, Lockheed Martin, Orbital ATK, Sierra Nevada i Space System/Loral. Aquests estudis complementen els fets dins el programa NextSTEP el 2016, que van estudiar prototipus de mòduls hàbitat per ser usats en la Deep Space Gateway.

Components 
Els primers dissenys de concepte de la DSG inclouen aquests mòduls:
 El mòdul Power and Propulsion Element (PPE) serà usat per generar electricitat per la resta de l'estació i un motor iònic. Serà llençat a la missió Exploration Mission 2.
 El mòdul Cislunar Habitation Module que serà la part habitable de l'estació espacial i tindrà un port d'acoblament per la nau Orion. Serà enviat durant la missió Exploration Mission 3. 
 El mòdul Gateway Logistics Module serà un mòdul per experiments i logística a l'estació. Aquest mòdul inclou un braç robòtic construït per l'agencia espacial canadenca. Serà llençat a la Exploration Mission 4.
 L'esclusa Gateway Airlock Module permetrà activitats extravehiculars fora de l'estació espacial i serà el mòdul amb que s'acobli el Deep Space Transport. Serà llençat a la Exploration Mission 5.

Vegeu també 
 Commercial Resupply Services
 Deep Space Transport
 Estació Espacial Internacional
 Orbital Piloted Assembly and Experiment Complex

Referències

Enllaços externs 
 Deep Space Gateway Opens Opportunities for Distant Destinations - NASA
 First human outpost near the Moon - RussianSpaceWeb plana web sobre la Deep Space Gateway

Estacions espacials
Vehicles de la NASA